Алібеков — казахське і киргизьке прізвище, утворене від імені Алібек. Відомі носії:
 Алібеков Аліаскар Мендіярули — казахський державний діяч
 Алібеков Ахмед Арсланалійович — український футболіст
 Алібеков Губайдулла Алібековіч — радянський казахський державний діяч
 Алібеков Канатжан Байзакович — вчений-мікробіолог, один з розробників радянської програми біологічної зброї